Abd-an-Nabí forma part del nom de molts personatges:

 Abd an-Nabi Abd al-Qadir Mursal (1918–1962), poeta i polític sudanès.
 Abd-an-Nabí ibn Alí, tercer i darrer emir màhdida de Zabid.
 Abd an-Nabí ibn Alí al-Alawí, xeic d'al-Alawí (1925-1940), actualment al Iemen.
 Abdolnabi Namazi, aiatol·là i polític iranià.
 Abdul Nabi Bangash, polític i home de negocis pakistanès.
 Abdul-Nabi Isstaif (n. 1952), professor de Literatura Comparada, Teoria Crítica i Traducció a la Universitat de Damasc.
 Abdul Sattar Abdul Nabi, polític indi de Maharashtra.
 Ismail ibn Abd al-Nabi, nazir (1882-1884) i després sultà (1884-1889) de Dar al-Masalit.
 Khalid Abd al-Nabi, dirigent de l'Exèrcit Islàmic d'Aden-Abyan.
 Mian Abdul Nabi Kalhoro, darrer membre de la dinastia Kalhora que va governar autònomament el Sind, Imperi mogol.

També forma part del nom d'alguns topònims:
 Sahak-e Abd ol Nabi, poble de la província del Khuzestan, Iran.

Notes